Federico Fernández Senderos (1968) mexikói díjugrató versenylovas, olimpikon
 Federico Fernández (1989) válogatott argentin labdarúgó
Hasonló nevűek
 Federico Gastón Fernández (1989) argentin kézilabdázó, olimpikon